Гребінь або гребінець — довгаста пластинка з зубцями для розчісування або скріплення волосся.
 Гребінь, коньок, коник — місце сходження схилів даху
 Гребінь — верхній край, верхня частина, вершина чого-небудь (гірського хребта, пагорба, хвилі).
 Гребінь — частина ручної прядки, високий дерев'яний стояк із зубцями.
 Гребінь або шпунт — елемент фрезованої дошки (протилежність — паз).
 Гребінь — довгастий плаский плюмаж.
 Гребінь — вузька грядка землі, що нагортається плугом чи підгортальником.
 Гребінь — скелет грона винограду.

Анатомія 

 Гребінь — м'ясистий наріст на голові деяких птахів.
 Спинний гребінь — утворення на спині тварин.
 Молочні гребені —  утворення в зародків ссавців, з яких надалі розвиваються молочні залози.
 Нервовий гребінь — парне скупчення нейробластів на спинній поверхні зародка.
 Півнячий гребінь — верхня частина перпендикулярної пластини решітчастої кістки.
 Сагітальний гребінь — кісткове утворення на голові деяких плазунів і ссавців вздовж сагітального шва черепа.

Інше 
 Аеродинамічний гребінь
 Гребінь Дірака

Див. також 
 Бердо
 Гребень

Джерела